Les trois R forment un sigle qui peut avoir plusieurs significations :
 au sujet de l'environnement, ils signifient Réduire, Réutiliser, Recycler, voir les trois R,
en bioéthique, la règle des 3 R vise à la protection animale dans la recherche,
 en médecine d'urgence, ils font référence à la citation en anglais du Dr. Trunkey :
 « Good trauma care depends on getting the right patient to the right place at the right time. »
 « Les soins adaptés aux traumatismes consistent essentiellement à amener le bon patient au bon endroit et au bon moment »

 dans l'éducation des pays anglo-saxons, ils désignent les notions fondamentales que sont la lecture, l'écriture et l'arithmétique (reading, 'riting (writing) and 'rithmetic (arithmetic)) que doivent acquérir les jeunes enfants.